Citadella (trein), internationale trein op de verbinding Boedapest - Ljubljana
Citadella (Gozo), een vestingwerk in Victoria, Malta 
Citadel van Boeda, ook wel simpelweg citadella genoemd